Can Cortada (Barcelona), masia del districte Horta-Guinardó de Barcelona protegida com a bé cultural d'interès local.
 Can Cortada (Esplugues de Llobregat), monument protegit com a bé cultural d'interès local del municipi d'Esplugues de Llobregat.
 Can Cortada (Santa Pau), casa de Santa Pau.
 Can Cortada (Mollet de Peralada), casa a Mollet de Perelada.
 Can Cortada (Borrassà), masia de Borrassà.
 Can Cortada i Mas Olivet, masos de Vilademires.
 Cal Cortada (Sanaüja), edifici de Sanaüja.